PTY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Tocumen di Panama (Panama)
 pty – codice ISO 639-3 della lingua pathiya